BIM eller Bim  kan syfta på:

BIM – en modern arbetsmetod i byggprocessen, se Building Information Model
BIM – bäst i motsatt kön vid en hundutställning
 BIM – beräknad icke mens för förväntad första dag av utebliven mens vid graviditet, se graviditet
Bim (vattendrag i Kamerun) – vattendrag i Kamerun
Bim Warne (1938–), en svensk skådespelare